Ве́шенський прову́лок — назва провулків у разних населених пунктах колишнього СРСР.

Вешенський провулок — провулок у місті Києві.
 Вешенський провулок — провулок у місті Харкові.

Вешенський провулок — провулок у місті Ростові-на-Дону.

Провулки